Besuchet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Besuchet (1930–2020), Schweizer Entomologe
 Roger Besuchet (1928–2005), Schweizer Politiker